, groupe pop suédois ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .